Kalma (mitologija), boginja iz finske mitologije
 Kalma (glazbenik), bivši basist finske grupe Lordi